Matay kan syfta på:

Geografi

Egypten 

 Maţāy, ort, Al-Minya,

Kazakstan 

 Matay (ort i Kazakstan), Almaty, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar